Ребе́кка «Бе́кки» А́ткинсон (; ) — канадская кёрлингистка.

Достижения 
 : золото ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Работает юристом в компании Cox & Palmer.

Замужем. Муж — Кевин Бойл (), тоже кёрлингист, они в одной команде выиграли Чемпионат Канады по кёрлингу среди смешанных команд 2007.

Примечания

Ссылки 
 Rebecca Atkinson – Curling Canada Stats Archive

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы Канады по кёрлингу